Butte (bergvorm)
Butte (kaas), een Franse kaassoort

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Butte (Alaska)
Butte (Montana)
Butte (Nebraska)
Butte (North Dakota)

Zie ook
Butte County (doorverwijspagina)
Butte City (doorverwijspagina)
Butte Falls, Oregon